Fraunhoferstraße (München), een straat in München
Fraunhoferstraße (metrostation), een station van de metro van München